Бензои́н — органическое соединение с формулой PhCH(OH)C(O)Ph. Это гидроксикетон с двумя фенильными группами. Он представляет собой белесые кристаллы с легким запахом камфоры. Бензоин синтезируется из бензальдегида посредством бензоиновой конденсации. Он обладает хиральностью и существует в виде пары энантиомеров: (R)-бензоин и (S)-бензоин.

Бензоин не входит в состав бензойной смолы, которую получают из бензоинового дерева (Стиракс) или бензойной настойки. Основным компонентом этих натуральных продуктов является бензойная кислота.

История 
Бензоин впервые описан в 1832 году Юстусом фон Либихом и Фридрихом Вёлером в ходе своих исследований масла горького миндаля, которое представляет собой бензальдегид со следами синильной кислоты. Во время своей работы с Либихом Николай Зинин усовершенствовал каталитическую бензоиновую конденсацию.

Применение 
Основным направлением использования бензоина являются синтез бензила, используемого в качестве фотоинициатора. Преобразование происходит путем органического окисления с помощью меди(II), азотной кислоты, или пероксимоносульфата калия. В одном исследовании, эта реакция осуществляется кислородом воздуха и оксидом алюминия в дихлорметане.

Получение 
Бензоин получают из бензальдегида посредством бензоиновой конденсации.

Примечания

Ссылки 
 Benzoin synthesis, Organic Syntheses, Coll. Vol. 1, p. 94 (1941); Vol. 1, p. 33 (1921)

Ароматические спирты